Мурузі Дмитро Костянтинович, Князь Дмитро Костянтинович Мурузі (молд./рум. Dumitru C. Moruzi; 1850, Ясси — 1914, Ясси) — російський, молдавський і румунський письменник, композитор.
 Мурузі Дмитро Олександрович — князь, камер-юнкер, колезький радник.